«Havana» — песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо с дебютного студийного альбома Camila при участии Янга Тага. Песня была выпущена 8 сентября 2017 года на лейблах Epic и Syco. 21 августа 2018 года на церемонии 2018 MTV Video Music Awards видеоклип этой песни получил награду в главной категории как лучшее музыкальное видео года.

История 
Сингл получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Billboard, Much, Time, XXL.

Итоговые списки

Награды и номинации

Музыкальное видео 
Впервые Камилла выложила 26-секундное превью клипа «Havana» 22 октября 2017 года на канале YouTube. В музыкальном видео принимали участие Леле Понс (в роли Беллы), LeJuan James (как Grandma Abuelita), Ной Сентинео (в роли парня Камиллы), Марко Дельвеккио (как братья Хуан и Родриго) и Мики Писанте (танцор). Режиссёр Дэйв Мейерс, премьера видео прошла 24 октября 2017 года.

Музыкальное видео получило 4 номинации на церемонии 2018 MTV Video Music Awards в категориях «Видео года», «Песня года», «Лучшее поп-видео» и «Лучшая хореография».

Живые выступления 
Кабельо исполнила свою песню впервые по телевидению в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» 25 сентября 2017. В ту же неделю она выступила на шоу The Today Show, в поддержку акции по приему детей-мигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals. 27 октября певица исполнила испаноязычную версию песни на церемонии награждения Latin American Music Awards.

Чарты

Сертификации 

|-
! scope="row"| Португалия (AFP)
|2× Platinum
|20,000
|-

! scope="row"| Южная Корея (Gaon)
|
|266,400
|-

|-
!colspan="4"|Ремиксы
|-

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Téléchargés Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни Камилы Кабельо
Песни о городах
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Брайаном Ли
Песни о Кубе
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни Янг Тага
Песни, написанные Янг Тагом
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Песни, написанные Фрэнком Дюксом
Песни, написанные Камилой Кабельо